596 peut désigner :
 -596, l'année dans le calendrier julien ;
 596, l'année dans le calendrier julien ;
 596, le nom de code du premier test nucléaire chinois ;
 596 autorail, un modèle de locomotive ;
 (596) Scheila, un astéroïde.